260-й отдельный инженерный батальон — воинское подразделение в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован в составе 7-й армии 01.10.1942 года путём переформирования 1725-го отдельного сапёрного батальона.

В составе действующей армии с 01.10.1942 по 07.03.1943, с 12.07.1943 по 23.07.1943, с 01.08.1943 по 30.10.1943 и с 01.05.1944 по 04.06.1944 года.

С момента формирования действовал на Свирском оборонительном рубеже, в марте 1943 года выведен в резерв, по-видимому, в июле 1943 года принимал участие в разминировании полосы наступления в полосе действия Западного фронта, а с 01.08.1943 года обеспечивает наступление войск 21-й армии в ходе Ельнинско-Дорогобужской наступательной операции. В конце октября 1943 года вместе с полевым управлением армии выведен в резерв и направлен на передовую только в апреле 1944 года, расположился вместе с армией в районе юго-западнее Ленинграда, в непосредственное соприкосновение с противником не входил.

04.06.1944 переформирован в 178-й отдельный инженерно-сапёрный батальон.

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны